Евге́ний Варла́мов: Варламов, Евгений Викторович (род. 1976) — российский хоккеист.
 Варламов, Евгений Владимирович (род. 1975) — российский футболист.